Смоляно́й переу́лок — один из переулков исторического района Селение в центральной части Астрахани, проходит с востока на запад параллельно улице Латышева. Начинается от улицы Савушкина, идёт вдоль Студенческого сквера до улицы Татищева, далее пересекает переулок Латышева и заканчивается в промзоне недалеко от железнодорожных путей. Район вокруг переулка плотно застроен образовательными учреждениями, выход к нему имеют здания двух университетов, трёх колледжей и одного НИИ.

История 
Переулок был образован в 1938 году, никогда не менял названия.

Примечания 

Улицы Астрахани